Zielski ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Zielski (* 1945), polnischer Geistlicher
 Franklin Zielski (1941–2021), kanadischer Ruderer